Истменская школа музыки () — частная американская консерватория, структурное подразделение Рочестерского университета. Расположена в городе Рочестер, штат Нью-Йорк. Учреждена в 1921 году по инициативе и на средства изобретателя и предпринимателя Джорджа Истмена и носит его имя. В основу Истменской школы легла частная музыкальная школа DKG, работавшая в Рочестере с 1912 года под руководством пианиста Альфреда Клингенберга, дирижёра Германа Досенбаха и хормейстера Оскара Гариссена.

В настоящее время в Истменской школе обучается около 900 студентов, из которых примерно четверть — иностранцы.

Директора школы 
 Альфред Клингенберг (1921—1923)
 Говард Хансон (1924—1964)
 Уолтер Хендл (1964—1972)
 Роберт Фримен (1973—1996)
 Джеймс Андеркофлер (1996—2006)
 Дуглас Лоури (с 2007 года)

См. также 
 Преподаватели Истменской школы музыки
 Выпускники Истменской школы музыки

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Консерватории по алфавиту
 
Школы, основанные в 1921 году